Fonolleres (Parlavà), nucli de Parlavà al Baix Empordà
 Fonolleres (Granyanella), nucli de Granyanella a la Segarra
 Pla de Fonolleres, a Granyanella, la Segarra.